Станисла́в Васи́льевич Мелешин (настоящее имя Влади́мир, 1928—1984) — советский  и , член Союза писателей СССР, автор более полутора десятка книг.

Биография 
 1928, 5 февраля — родился в деревне Белогорке (ныне — в , Пензенская область)
 1931 — вместе с семьёй приехал на строительство Магнитогорского металлургического комбината
 работал пастухом, электриком, художником-оформителем, актёром
 1956 — окончил Литературный институт имени Горького, принят в Союз писателей СССР
 1977 — в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина поставлен спектакль по повести «Расстрелянный ветер» в авторской инсценировке
2 мая 1984 года Станислав Васильевич скончался в городе Магнитогорске.

Литературная деятельность

Повести 

 «Авария».
 «Весёлые волки».
 «Гром спит в колоколах».
 «Железное эхо».
 «Любава».
 «Любовь и хлеб».
 «На краю земли — у моря».
 «Паче, рума!».
 «Рабочие люди».
 «Расстрелянный ветер».
 «Светлая печаль».
 «Сталевар Баюшкин».

Книги 
 1954 — Семья Тасмановых. — Свердловск, Свердловское книжное издательство. — 88 с., 15 000 экз.
 1955 — Паче, рума! — Свердловск, Свердловское книжное издательство. — 96 с., 15 000 экз.
 1955 — Трое в тайге. — Челябинск: Книжное издательство. — 132 с. — Тираж: 30000 экз.
 1956 — Родные люди. — М.: Советский писатель. — 228 с., 30 000 экз.
 1957 — Любава (повести и рассказы). — Свердловск: Свердловское книжное издательство. — 208 с. — Тираж: 15000 экз.
 1958 — Любовь и хлеб (повести и рассказы). — М.: Советский писатель. — 372 с. — Тираж: 30000 экз.
 1958 — Таёжный выстрел (повести и рассказы) / Художник В. Чеботарёв. — Челябинск: Челябинское книжное издательство. — 152 с. — Тираж: 30000 экз.
 1960 — Молния в черёмухе. — Свердловск: Свердловское книжное издательство. — 66 с., 15 000 экз. — Серия: Библиотека одного рассказа.
 1960 — Молния в черёмухе. — Челябинск: Книжное издательство. — 272 с. — Тираж: 30000 экз.
 1961 — Это случилось у моря. — Челябинск: Книжное издательство. — 200 с. — Тираж: 30000 экз.
 1964 — Луна — свидетель (рассказы). — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. — 252 с. — Тираж: 30000 экз.
 1965 — Приговорён к любви (повесть, рассказы). — М.: Советский писатель. — 320 с. — Тираж: 30000 экз.
 1967 — Расстрелянный ветер (повести) / Художник А. Смирнов. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. — 290 с. — Тираж: 50000 экз.
 1969 — Радуга — орбита лебедей (повести и рассказы) / Художник В. Шорц. — М.: Советская Россия. — 224 с. — Тираж: 50000 экз.
 1970 — Подручные Прометея (повести и рассказы) / Художник Е. Скрынников. — М.: Профиздат. — 224 с. — Тираж: 50000 экз.
 1970 — Разлука живёт на вокзале (повести и рассказы). — М.: Советский писатель. — 247 с. — Тираж: 30000 экз.
 1972 — Гром спит в колоколах (рассказы) / Художник Л. Полстовалов. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. — 118 с. — Тираж: 50000 экз.
 1978 — Расстрелянный ветер (повести) / Предисловие Л. Шепелевой. Художник Г. Филатов. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. — 289 с. — Тираж: 50000 экз.
 1981 — Вторая жизнь (рассказы). — М.: Современник. — 336 с. — Тираж: 75000 экз.
 1984 — Расстрелянный ветер (повести) / Художник С. Соколов. — М.: Советский писатель. — 366 с. — Тираж: 100000 экз.
 1985 — Золотаюшка (повести и рассказы) / Художник С. Вохмин. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. — 308 с. — Тираж: 15000 экз.

Публикации 
 «Расстрелянный ветер» (повесть) // «Урал» (Свердловск). — 1965. — № 7.
 «Птицы, люди и цветы» (из неопубликованных рассказов) // «Магнитка» (Магнитогорск). — 1998. — № 1. — С. 32.
 «Стихи» // «Магнитогорский металл». — 2013. — 5 февраля. — Веб-ссылка

Мемориал 
 В 2003 к 70-летию Станислава Мелешина на доме писателя в Магнитогорске по адресу Карла Маркса проспект, 49 была повешена мемориальная доска в его честь.

Литература 
 Афонин В. С думами о былом // «Магнитогорский рабочий». — 1998. — 25 июля — С. 10.
 Воронов Н. На изгибах судьбы // «Магнитогорский металл». — 2013. — 30 марта. — Веб-ссылка
 Кондратковская Н. В кровном родстве с людьми труда (к 50-летию С. Мелешина) // «Магнитогорский рабочий». — 1978. — 4 февраля.
 Лейдерман Н. Горизонты романтики // «Урал» (Свердловск). — 1974. — № 7.
 Павелин В. Им всегда не хватало друг друга (о С. Мелешине и Н. Воронове) // «Магнитогорский металл», вкладка «Магнитогорск литературный». — 2001. — 6 сентября. — С. 4.
 Павелина Е. «Литературный» штемпель // «Магнитогорский рабочий». — 2013. — 5 февраля. — Веб-ссылка
 Павелина Е. Писатель из Соцгорода // «Магнитогорский рабочий». — 2013. — 8 февраля. — Веб-ссылка
 Писатели Южного Урала. — Челябинск, 1966.
 Славин Р. Лучезарный Мелешин // «Магнитогорский металл». — 2013. — 7 февраля. — Веб-ссылка
 Троицкая Н. Его счастье оборвалось рано (к 80-летию Станислава Мелешина) // «Магнитогорский металл». — 2008. — 9 февраля. — С. 12. — Веб-ссылка
 Троицкая Н. В поисках счастья // «Магнитогорский металл». — 2013. — 5 февраля. — Веб-ссылка
 Шмаков, Александр Андреевич, Шмакова, Татьяна Александровна. Урал литературный : Крат. биобиблиогр. слов. / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. — Челябинск :  Южно-Уральское книжное издательство, 1988. — 366 с.  — С. 173 — ISBN 5-7688-0264-9
 Шарафутдинов Р. Гордо реет заголовок! (Мелешинский вымпел на боевом корабле). — «Магнитогорский металл», 19 июня 2010. — Веб-ссылка
 Шепелева Л. О творчестве Станислава Мелешина. — В кн.: О писателях-земляках. — Челябинск, 1971.

Ссылки 
 Информация о книгах Станислава Мелешина на сайте «Библус»

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные на Правобережном кладбище (Магнитогорск)